Суліко́ ( — душенька, душа) — жіноче або чоловіче грузинське ім'я. Пестливе ім'я як для хлопця, так і для дівчини: Суля, Сулічка, Сулена, Сулінька.

Нині Суліко, як жіноче ім'я, зустрічається вкрай рідко.

 Суліко — відома грузинська пісня.

Відомі носії 
 Суліко Жґенті (1920—2000) — радянський сценарист і актор, заслужений діяч мистецтв Грузії (1967), лавреат Ленінської премії.

Грузинські імена